Деби Дерриберри (; род. , Индио) — американская актриса озвучивания.

Биография 
Ранняя и личная жизнь

Родилась  в городе Индио, штат Калифорния.В декабре 2022 г. Деби написала в Twitter что её бабушка и дедушка пережили холокост, а семья была венгерско-еврейского происхождения. Была замужем за Харви Джорданом, в браке родился сын. В 2019 году вышла замуж во второй раз за Иэна Холла.

Карьера

В 1988 году её первая роль была в телепрограмме «» вместе с Джимом Варни.

Озвучивала главного персонажа из мультфильма «Джимми Нейтрон: Мальчик-гений» и его мультсериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», Нергала-младшего в мультсериале «Ужасные приключения Билли и Мэнди», Коко Бандикут в серии игр Crash Bandicoot, Уэнсдэй в мультсериале «Семейка Аддамс», Дракулауру в Монстр Хай, и Морин Мерфи в мультсериале «». Озвучивала ряд персонажей в английском дубляже аниме Tenchi Muyo - например Рио-Охки. В течение карьеры использовала псевдонимы Мари Каббит и Алекс Холл. 

Деби также известна как и певица - она была основателем и главной вокалисткой кантри-инди группы Honey Pig, в течение этого времени писала и продюсировала большинство их песен.

Получила награду за лучшую женскую роль в комедии на церемонии вручения награды American Anime Awards за роль Зака ​​в аниме-фильме Zatch Bell! и озвучиванием волшебной радуги Чики в игре FNAF World Update 2.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки